A Supercopa Europeia de 1983 foi disputada entre Hamburg e Aberdeen. O resultado da partida (1ª e 2ª mão) foi de 0-2

Detalhes

1ª mão

2ª mão

1983